Johann Steger ist der Name folgender Personen:

* Johann Steger (Maler), deutscher Maler 
 Johann Friedrich Steger (um 1580–1635), deutscher Baumeister und Bildhauer, siehe Hans Steger (Baumeister)

Siehe auch:
 Hans Steger